Гиполибидемия, анафродизия — отсутствие или потеря полового влечения. Гиполибидемия относится к числу сексуальных дисфункций, не обусловленных органическими нарушениями или болезнями (код F52.0 МКБ-10).

Описание 
Гиполибидемия может быть не связана с нарушениями функции половых органов. Человек может иметь сексуальные контакты и получать от них удовлетворение, но при этом у него отсутствует или ослаблена потребность в их инициации.

Снижение полового влечения может быть как результатом конфликтов в отношениях с сексуальным партнёром, так и развиваться на фоне других заболеваний, как соматических (например, гипогликемия), так и психических. Другой распространённой причиной снижения полового влечения является злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Для обозначения снижения полового влечения у женщин раньше также часто употреблялся термин «фригидность» (от  — холодный), или «половая холодность». В современной сексологической литературе этот термин употребляется редко, вместо него употребляется понятие «сексуальная дисфункция».

Лечение 
Одобренные препараты: флибансерин (2015),  (2019).

См. также 
 Асексуальность
 Сексуальное отвращение

Примечания

Литература 
 Дерягин Г. Б. Криминальная сексология. Курс лекций для юридических факультетов. М., 2008. 552 с. ISBN 978-5-93004-274-0.

Ссылки 
 

Асексуальность
Сексуальная дисфункция